Auguste Herbin – pittore francese
 René Herbin – compositore e pianista francese
 Robert Herbin – calciatore e allenatore francese di calcio